Канович — фамилия еврейского происхождения. Вариант фамилии Коэн, означающей принадлежность к жреческому сословию в Иерусалимском Храме.

Известные носители:

 Канович, Григорий (Яков Семёнович; 1929—2023) — русский писатель, поэт, драматург, переводчик, драматург и сценарист.
 Канович, Ольга Николаевна — член Правления, директор операционного департамента банка ВТБ, старший вице-президент Сбербанка России.